Denis Malgin, né le  à Olten, dans le canton de Soleure, est un joueur professionnel suisse de hockey sur glace.

Carrière de joueur 

Le , les Panthers de la Floride décident de l'échanger aux Maple Leafs de Toronto en retour de l'attaquant Mason Marchment.

Carrière internationale

Trophées et honneurs personnels 
 Champion de Suisse de Juniors Élites A en 2013 et 2015
 Vainqueur de la Coupe de Suisse 2016 avec les ZSC Lions
 Membre du All-Star Team du championnat du monde des moins de 18 ans en 2015
 Élu meilleur jeune joueur du championnat de Suisse 2014-2015

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|2012-2013||GCK Lions M20||Juniors Élites A||25||15||11||26||14||3||1||1||2||2
|-
|2013-2014||GCK Lions||LNB||38||6||13||19||14||-||-||-||-||-
|-
|2013-2014||GCK Lions M20||Juniors Élites A||-||-||-||-||-||7||5||1||6||8
|-
|2014-2015||GCK Lions||LNB||24||6||6||12||4||-||-||-||-||-
|-
|2014-2015||ZSC Lions||LNA||23||2||6||8||8||18||4||2||6||4
|-
|2014-2015||GCK Lions M20||Juniors Élites A||-||-||-||-||-||5||1||8||9||4
|-
|2015-2016||ZSC Lions||LNA||38||5||12||17||12||3||0||0||0||0
|-
|2015-2016||GCK Lions||LNB||7||2||3||5||0||-||-||-||-||-
|-
|2015-2016||GCK Lions M20||Juniors Élites A||1||0||1||1||0||2||1||1||2||0
|-
| 2016-2017 || Panthers de la Floride || LNH || 47 || 6 || 4 || 10 || 8 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Thunderbirds de Springfield || LAH || 15 || 3 || 9 || 12 || 14 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Thunderbirds de Springfield || LAH || 13 || 4 || 10 || 14 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Panthers de la Floride || LNH || 51 || 11 || 11 || 22 || 6 || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || Panthers de la Floride || LNH || 50 || 7 || 9 || 16 || 14  || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || Panthers de la Floride || LNH || 36 || 4 || 8 || 12 || 12  || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || Maple Leafs de Toronto || LNH || 8 || 0 || 0 || 0 || 2  || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || Lausanne HC || LNA || 45 || 19 || 23 || 42 || 56 || 4 || 2 || 1 || 3 || 6
|-
| 2021-2022|| ZSC Lions || LNA || 48 || 21 || 31 || 52 || 49 || 17 || 9 || 9 || 18 || 2
|-
| 2022-2023 || Maple Leafs de Toronto || LNH || 23 || 2 || 2 || 4 || 4  || - || - || - || - || -
|-
| 2022-2023 || Avalanche du Colorado || LNH || || || || || ||

| 237 || 34 || 36 || 70 || 50 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

International 

|2013|| Suisse M18||CM -18 ans||5||2||2||4||4||
|-
|2014|| Suisse M18||CM -18 ans||5||3||4||7||2||
|-
|2015||ZSC Lions||CHL||1||0||0||0||0||Phase de groupe
|-
|2015||GCK Lions||Coupe de Suisse||1||0||0||0||0||Seizièmes de finale
|-
|2015|| Suisse M20||CM -20 ans||6||1||6||7||0||
|-
|2015|| Suisse M18||CM -18 ans||7||3||2||5||2||
|-
|2016||ZSC Lions||CHL||3||0||1||1||0||Phase de groupe
|-
|2016||ZSC Lions||Coupe de Suisse||5||1||1||2||0||Vainqueur
|-
|2016|| Suisse M20||CM -20 ans||6||1||8||9||6||
|-
|2017 ||  || CM || 7 || 0 || 0 || 0 || 2 ||

Notes et références 

Naissance en janvier 1997
Naissance à Olten
Joueur international suisse de hockey sur glace
Sportif soleurois
Choix de repêchage des Panthers de la Floride
Joueur du GCK Lions
Joueur du ZSC Lions
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Panthers de la Floride
Joueur des Thunderbirds de Seattle
Joueur des Maple Leafs de Toronto
Joueur du Lausanne HC
Joueur de l'Avalanche du Colorado
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2022